Esistono più comuni francesi con questo nome

La Chaussée (Senna Marittima)
La Chaussée (Vienne)